Candelaria, horreum pentru depozitarea cerii
 Candelária, oraș din Brazilia